ЦСКА —  казахстанский футбольный клуб из Алма-Аты. Находился под патронажем Министерства обороны Казахстана.

История 
В 1992 команда впервые участвовала в чемпионате Казахстана.

В 1998 году была сформирована команда на базе алматинского «Кайрата». Произошёл раздел команды, часть футболистов стала играть за «ЦСКА-Кайрат», возглавляемый генералом от спорта Павлом Новиковым, часть — за СОПФК «Кайрат», финансируемый предпринимателем Булатом Абиловым.

В 1998 команду возглавлял Владимир Фомичев, одновременно тренировавший олимпийскую сборную Казахстана.

В 2000 году полузащитник ЦСКА-«Кайрат» Руслан Балтиев по приглашению АФК был вызыван в сборную команду звезд азиатского футбола, в составе которой принимал участие в матче против сборной Ирана, посвященном Дню независимости этой страны.

Исчезнув после 2002 года, в 2010 году команда возродилась вновь. С 2010 по 2013 года ЦСКА занимал в первой лиге только предпоследнее место. В 2016 году команду была расформирована, в 2018 году клуб участвовал во второй лиге.

Названия

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на сайте ПФЛ

Футбольные клубы Казахстана
Армейские футбольные клубы
Спортивные клубы Алма-Аты
Футбольные клубы Казахстана, прекратившие существование